High on Life – singolo di Martin Garrix
 High on Life – videogioco del 2022